Oedipus Rex est une pièce de théâtre de Sophocle.

Oedipus Rex peut également faire référence à:

 Œdipe, roi de Thèbes dans la mythologie grecque
 Pseudoeurycea rex, une espèce de salamandre anciennement connue sous le nom d'Oedipus rex

Littérature et médias 

 Edipore, un opéra publié à titre posthume comme si écrit par Ruggero Leoncavallo
 Œdipe (Sénèque)
 Oedipus rex (opéra), un opéra-oratorio d'Igor Stravinsky
 Oedipus Rex (film de 1957), une version film de la production du Festival de Stratford, utilisant le texte de William Butler Yeats
 Oedipus Rex (film de 1967), un film italien réalisé par Pier Paolo Pasolini
 Oedipus Rex, une chanson de Tom Lehrer dans l'album An Evening Wasted avec Tom Lehrer
 Œdipe Roi (film de 1968), réalisé par Philip Saville